Бездан је појам који може да се односи на: 

Географија
 Бездан (геологија) -
 Бездан (Сомбор) - насеље у општини Сомбор у Србији;
 Нови Бездан - насеље у Хрватској;
 Бездан - многобројни предјели по Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори и Хрватској;
 Бездан - шумски предио у Барањи, југозападно од Дарде;
 Бездан - предио код насеља Црњелово Доње у Семберији, у Српској;
 Бездан - рјечица источно од Вргорца у Хрватској.

Филмови
 Бездан (1910) - дански играни филм из 1910. године;
 Бездан (1955) - мађарски играни филм из 1955. године;
 Бездан (1989) - канадски играни филм из 1989. године.

Друго
 Бездан (албум) - музички албум српског музичара Ђорђа Балашевића.